«Война́ миро́в» () — американский научно-фантастический фильм Стивена Спилберга, вольная экранизация одноимённого романа Герберта Уэллса.

Сюжет 
Фильм начинается с закадрового монолога о том, что современное человечество слишком занято своими проблемами и совершенно не замечает того, что за ними следят инопланетяне со злыми намерениями (слегка изменённая цитата из начала книги Уэллса).

Рэй Ферриер работает крановщиком в доке Бруклина. Его бывшая жена — Мэри Энн — уехала на выходные к своим родителям в Бостон вместе со своим новым мужем Тимом, оставив Рэю двух детей — 10-летнюю Рэйчел и 16-летнего Робби.

После того как Мэри Энн уезжает, Робби смотрит телевизор и на одном из новостных каналов узнаёт, что на Украине в пять утра по местному времени из-за необычной грозовой атаки пропало электричество и страна погрузилась во мрак. Робби, не придав этому никакого значения, продолжает переключать каналы, как вдруг Рэй выключает телевизор и предлагает поиграть в бейсбол. Робби неохотно соглашается. Из диалога Рэя и его сына ясно, что Робби не любит приезжать к отцу и общаться с ним. Рэй злится и с силой кидает мяч, но Робби не ловит его и уклоняется, в итоге мяч разбивает окно в доме и сын уходит. Всё это время за этим наблюдала дочь Рэя Рэйчел. После того, как Робби ушёл, она говорит отцу, что он никогда не мог с ним договориться. Рэй уходит спать.

Пока Рэй спит, Робби угоняет машину отца. Когда Рэй просыпается, он идёт на поиски сына и замечает странное грозовое облако на небе, которое начинает излучать группы электромагнитных импульсов в виде молний в близлежащем районе, что приводит к массовому отключению всех работающих электронных устройств, в том числе и автомобильной электроники.

Жители городка начинают рассматривать странные следы от ударов молнии на асфальте. Затем асфальт начинает расходиться как при землетрясении, и из-под земли появляется огромная машина на трёх длинных ногах — треножник. Существо начинает истреблять прохожих ударами лучей, под воздействием которых люди моментально превращаются в пепел.

Рэю чудом удаётся бежать и вернуться в свой дом. Понимая, что оставаться в городе опасно, Рэй наспех собирает вещи, забирает детей и уезжает. Он успевает украсть автомобиль, который взял в починку его друг механик Мэнни. Мэнни, по совету Рэя, заменил соленоид после электромагнитной бури. Рэй с детьми отправляется в поисках убежища к бывшей жене в Бостон, вовремя уехав перед очередной атакой треножника.

Ночью рядом с домом, где Рэй с детьми решил дождаться утра, из-за электромагнитных бурь падает авиалайнер «Boeing 747», чудом не погубив их автомобиль, но разрушив дом. Утром (второй день после начала вторжения) Рэй сталкивается с командой службы новостей на машине, где женщина-репортёр рассказывает Рэю о треножниках (Рэя эта ужасная догадка пронзила еще ночью во время второй электромагнитной бури), в том числе о способности их луча воздействовать на земную технику и неуязвимости для снарядов. Рэй с детьми едет дальше, по дороге они встречают колонну военной техники, идущую в Нью-Йорк, и Робби просит военных взять его с ними, чем вызывает недоумение солдат и раздражение Рэя. В первом же городе толпа панически напуганных людей нападает на автомобиль Рэя, и он вместе с детьми вынужден оставить его паникующим и идти пешком, чтобы добраться до паромной переправы через Гудзон. Они попадают на паром, но после отплытия его из-под воды атакует и переворачивает треножник.

Рэй и его дети, выбравшись на берег и пройдя чуть дальше по окольным путям полей в сторону Бостона, замечают военных, вступивших в безнадёжную схватку с треножниками на вершине холма. Робби, одержимый желанием ударить по инопланетянам, чтобы отомстить, отказывается бежать с поля боя, Рэй уговаривает его, но видит, что какая-то семейная пара тем временем пытается увести Рэйчел в безопасное место. Рэю, чтобы дочь не потерялась, приходится идти за ней, Робби остаётся с военными. Рэй и Рэйчел попадают в подвал, ставший убежищем Харлана О'гилви, поклявшегося отомстить пришельцам за гибель своей семьи (до вторжения О'гилви работал водителем скорой помощи). Инопланетяне окружают дом О'гилви и проникают в подвал, но выжившим удается избежать прямого столкновения с ними, и пришельцы спустя какое-то время уходят по первым же сигналам треножника. Утром (третий день после начала вторжения) Рэй и О'гилви наблюдают из укрытия, как треножник высасывает кровь у пойманного человека. Они также замечают, что пришельцы выращивают неизвестные красные корневые растения, быстро растущие и опутывающие корнями стены. Обезумевший О'гилви пытается вырыть туннель, при этом он очень сильно кричит от страха, и Рэй ради безопасности Рэйчел вынужден убить его.

Ночью Рэй просыпается от крика Рэйчел, которая испугалась, увидев разведывательную конечность треножника. Рэй отрубает её топором, в то время как Рэйчел убегает и её ловит треножник на глазах отца. В одном из брошенных военными «Хаммеров» Рэй находит гранаты и забирает с собой. С помощью гранаты он привлекает внимание треножника, который захватывает его и помещает в клетку вместе с группой других захваченных людей, среди которых и его дочь. С помощью гранат ему удаётся взорвать треножник изнутри и спасти людей.

Утром (спустя почти 10 дней после начала вторжения) Рэй и Рэйчел вместе с группой спасающихся беженцев достигают Бостона. Рэй видит, что внеземная растительность засохла и стала белой, а треножники стоят неподвижно, столкнувшись с домами. Вблизи проявляет активность треножник (до этого он стоял неподвижно, как и остальные). Рэй замечает, что на машину садятся птицы, понимает, что её защита отключена, и заявляет об этом командиру солдат из одной групп сопровождения, и те расстреливают треножник из ПТУР FGM-148 Javelin и РПГ. Из поверженного треножника выползает умирающий инопланетянин.

Рэй с дочерью добирается до дома родителей Мэри Энн, где их встречают Мэри и чудом уцелевший Робби.

Фильм завершается закадровым монологом (вновь цитатой из Уэллса), где рассказывается, что инопланетяне умерли, заражённые микроорганизмами, населяющими Землю, с которыми человек сосуществует уже долгие тысячелетия и, в отличие от пришельцев, обладает иммунитетом к их воздействию.

В ролях

Саундтрек 

Давний сотрудник режиссёра Стивена Спилберга, композитор Джон Уильямс, написал музыкальное сопровождение к фильму «Война миров». По его словам, музыка получилась «очень серьёзным произведением», которая должна объединять в себе «необходимую пугающую атмосферу» с «очень пропульсивным ритмичным драйвом в динамичных сценах». Английская звукозаписывающая компания «Decca Records» выпустила альбом, куда вошли саундтреки из фильма и дикторский голос Моргана Фримена (пролог и эпилог фильма). В фильме в исполнении Тома Круза и Дакоты Фэннинг звучат песни «Little Deuce Coupe» и «Hushabye Mountain».

Награды и номинации

Бюджет и кассовые сборы 
Бюджет фильма составляет 132 млн. $, а кассовые сборы во всём мире составили 603,873,119 $.

Критика 
На Rotten Tomatoes фильм получил оценку 7 из 10 По содержащейся там оценке фильма передает острые ощущения и паранойю классического романа Герберта Уэллса, впечатляюще обновляя действие и эффекты для современной аудитории. На Metacritic фильм получил 73 балла из 100.

Российский веб-сайт «Мир фантастики» следующим образом оценил фильм «Война миров» С. Спилберга:Его творение стало самой зрелищной и кассовой экранизацией «Войны миров». Огромного бюджета с лихвой хватило на впечатляющие спецэффекты, но параллелей с современной действительностью режиссер решил не проводить.Российский интернет-портал «Film.ru» положительно оценивает сцену вторжения марсиан, использованные в фильме спецэффекты. Вместе с тем, интернет-портал отмечает то, что после спецэффектов из фильмов «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Звездные войны» спецэффекты данного фильма «удивляют примитивностью фантазии». Согласно интернет-порталу, данное кино является душеспасительным (главный герой преобразился, пережив определенные события). Интернет-портал «Film.ru» критикует фильм за то, что там присутствует неадекватность поведения персонажей (от главных героев до массовки), это подрывает веру в происходящее по сюжету. Критикуется также образ главного героя, который получился бездейственным и бесхарактерным. По данным интернет-портала, в данном фильме для реальной войны все слишком картонно, для фантазии — слишком бескрыло, так как сюжет Г. Уэллса, по которому снимали это кино, был рассчитан на мир, еще не познавший глобальных битв. По мнению «Film.ru», в данном фильме не создан целостный мир тотальной войны. Помимо этого, данный интернет-портал отрицательно оценивает и финал этого кино.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 «Война миров» на российском фан-сайте Стивена Спилберга
 Дневник кино

Фильмы Стивена Спилберга
Фильмы-боевики США
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 2005 года
Экранизации произведений Герберта Уэллса
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы о вторжении пришельцев
Апокалиптические фильмы
Фильмы США 2005 года
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы с музыкой Джона Уильямса
Фильмы, спродюсированные Кэтлин Кеннеди
Фильмы-технотриллеры